2013 júniusában indult el az Xbox Live Gold játékok (angolul: Games With Gold, röviden: GWG) program Xbox 360-on, miután a Microsoft az E3 2013 nevű sajtókonferencián bejelentette. Egy évvel később elindult a szolgáltatás Xbox One-ra is.

Xbox 360 
A konzolhoz elérhető online felület az Xbox Live, amelyen (fizetős Gold tagsággal) az Xbox bármely játékosa, lakóhelytől függetlenül, összemérheti tudását a többi Xbox-ossal. Az aktív Xbox Live Gold tagok havonta két játékot tölthetnek le, ez alól a 2015. áprilisi Xbox Live Gold játék van felmentve, amikor is a játékosok 4 játékot kaphattak meg ingyen. Az Xbox 360-on levő Xbox Live-tagok megtarthatják a játékot örökké még akkor is, ha lejár a többjátékos mód szolgáltatásuk, míg az Xbox One tagok csak amíg a szolgáltatást hajlandóak igénybe venni. A két játék letöltését úgy kell elképzelni, hogy egy játékot kapnak a hónap 1-jétől 15-ig, a másikat 15-től a hónap végéig.

Xbox One

Az Xbox One Játékok Gold-dal szolgáltatás 2014 júniusában indult el. Rögtön két ingyenes játékot adtak az Xbox Live tagoknak, ám később a szokásoktól eltérően megváltoztatták az ingyenes játékok kiadását az Xbox Live-on. Minden hónapban egy játék a hónap elejétől a végéig, míg a másik ingyenesen letölthető játék a hónap közepétől a következő hónap közepéig elérhető. Az Xbox One tagok nem tarthatják meg örökké a játékot, csak amíg az Xbox Live szolgáltatást igénybe veszik.

Fordítás

Jegyzetek

Xbox-játékok